Мария Акимовна Кошевцова (1911 — 05.11.1992) — звеньевая колхоза «Красный боец» Тихорецкого района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (16.04.1949).

Биография 
Родилась в 1911 году в станице Новорождественской Кавказского отдела Кубанской области, ныне —  Краснодарского края, в семье крестьянина. Русская.

Получила начальное образование, работала в сельском хозяйстве, а после его коллективизации в конце 1920-х годов вступила в местный колхоз «Красный боец».

После освобождения района от фашистской оккупации работала звеньевой полеводов по выращиванию зерновых. По итогам работы в 1948 году её звено получило урожай пшеницы 32,4 центнера с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и табака в 1948 году звеньевой колхоза «Красный боец» Тихорецкого района Краснодарского края Кошевцовой Марии Акимовне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проживала в родной станице Новорождественской, скончалась 5 ноября 1992 года.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (16.04.1949);
 Орден Ленина (16.04.1949);
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 другие медали;
 почётные грамоты и дипломы.

Память 
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 

 Кошевцова Мария Акимовна
 Герои труда Тихорецкого района
Персоналии:Краснодарский край
Персональные пенсионеры союзного значения
Растениеводы СССР
Персоналии:Социалистическое соревнование
Звеньевые колхозов